Neorhynchocephalus är ett släkte av tvåvingar. Neorhynchocephalus ingår i familjen Nemestrinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Neorhynchocephalus